Гран-при Турции  года - двенадцатый этап чемпионата мира в классе Формулы-1  года, прошёл с 26 по 28 августа 2007 года на трассе Истанбул Парк.

Перед гонкой 
Составы команд не изменились с прошлого Гран-при. Перед Гран-при Турции Льюис Хэмилтон опережал своего партнёра по команде Фернандо Алонсо на 7 очков, а в борьбе за Кубок конструкторов McLaren-Mercedes впереди Ferrari на 19 очков.

Свободные заезды

Квалификация 
Прошла 25 августа, 2007 года. Погода: Солнечно. Сухо. Температура воздуха +350С, трассы +520.

Квалификация на Гран-при Турции прошла в борьбе за поул-позицию гонщиков McLaren и Ferrari. В результате, поул-позиция досталась Фелипе Масса, 3 позицию занял его партнёр по команде Кими Райкконен, а левую сторону на первых двух рядах (2 и 4 места в квалификации) у гонщиков McLaren - Льюиса Хэмилтона и Фернандо Алонсо.

Гонка 
Гран-при завершилось дублем Ferrari - гонку выиграл Фелипе Масса, Кими Райкконен стал вторым. Фернандо Алонсо сократил отставание от лидера до 5 очков, заняв третье место.

В целом, гонка прошла без происшествий - Масса лидировал большую часть дистанции, за исключением заездов на пит-стопы, Райкконен шёл вторым, с заездами на пит-стопы на круг раньше напарника по команде. Хэмилтон уверенно занимал третье место, но после взрыва правой передней покрышки перед вторым пит-стопом пропустил вперед Алонсо и Хайдфельда, заняв в итоге 5 место.

Гонка 

|}

Положение после Гран-при 

 Положение в Чемпионате мира

 Положение в Кубке конструкторов

Ссылки 
 
 
 
 Официальный сайт автодрома Истанбул Парк

Гран-при Турции